Тибия може да се отнася за:

 Тибия, дълга тръбеста кост на долния (задния) крайник
 Тибия, древноримски музикален инструмент, авлос